Маялен Шурро  (, 8 березня 1983) — іспанська веслувальниця, олімпійська чемпіонка та медалістка.

Виступи на Олімпіадах

Зовнішні посилання 
Досьє на sport.references.com 

іспанські веслувальники_на_байдарках_і_каное
Уродженці Сан-Себастьяна
Іспанські олімпійські чемпіони
Іспанські срібні олімпійські медалісти
Іспанські бронзові олімпійські медалісти
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2016
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2020
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2012
Веслувальники на байдарках і каное на літніх Олімпійських іграх 2008
Веслувальники на байдарках і каное на літніх Олімпійських іграх 2012
Веслувальники на байдарках і каное на літніх Олімпійських іграх 2016
Веслувальники на байдарках і каное на літніх Олімпійських іграх 2020